Taliabu peut faire référence à :

Taliabu (langue),
Taliabu (Indonésie).